Homam Ahmed (; Doha, 25 de agosto de 1999) es un futbolista catarí que juega en la demarcación de lateral izquierdo para el Al-Gharafa SC de la Liga de fútbol de Catar.

Selección nacional 
Tras jugar con la selección de fútbol sub-19 de Catar, la sub-20 y la sub-21, finalmente hizo su debut con la selección absoluta el 14 de noviembre de 2019 en un encuentro amistoso contra  que finalizó con un resultado de 2-0 a favor del combinado catarí tras el gol de Mohammed Muntari y un autogol de Shahdan Sulaiman. Además, llegó a disputar la Copa de Oro de la Concacaf 2021.

Participaciones en Copas del Mundo

Goles internacionales

Clubes

Palmarés

Campeonatos nacionales

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha del jugador en footballdatabase
 Ficha del jugador en national football teams (en inglés)

Personas de Doha
Futbolistas de la selección de fútbol sub-19 de Catar
Futbolistas de la selección de fútbol sub-20 de Catar
Futbolistas de la selección de fútbol sub-21 de Catar
Futbolistas de Catar en la Copa Mundial de 2022
Futbolistas del K.A.S Eupen
Futbolistas del Al-Gharafa Sports Club